Fanda peut désigner :
 Fanda, une localité du Cameroun
 Fanda, une localité du Sénégal